Джованни Антонио де Росси (; 8 января 1616, Рим — 9 октября 1695, Рим) — итальянский архитектор, представитель второго поколения мастеров римского барокко.

Биография 
Джованни Антонио происходил из семьи римских каменщиков. В 1636 году стал членом римской Академии Святого Луки. Позднее он занимал многие государственные должности, такие как: архитектор больниц Сан-Рокко и Сан-Сальваторе (1647), смотритель Апостольской палаты (1644—1655, совместно с Карло Райнальди), смотритель папских дворцов (1671, с Дж. Л. Бернини). Обширность его заданий, которыми он должен был руководить одновременно, вызвала необходимость сотрудничества с другими известными художниками. Так, совместная работа с Райнальди была связана с заданиями в Ватикане и в замке Сант-Анджело, затем с восстановлением стен Рима от Порта Портезе до Порта Сан-Панкрацио, вместе с Бернини он руководил реставрацией папского дворца в Кастель-Гандольфо, как и базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Его последнее назначение состоялось в 1695 году при участии архитекторов Карло Фонтаны и Маттиа Де Росси для оценки проектов капеллы в церкви Иль-Джезу.

Примечания 

Архитекторы Италии XVII века